Baldwin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Baldwin (Florida)
Baldwin (Georgia)
Baldwin (Illinois)
Baldwin (Iowa)
Baldwin (Louisiana)
Baldwin (Michigan)
Baldwin (New York)
Baldwin (Pennsylvania)
Baldwin (Wisconsin)

Bedrijven 
Baldwin Piano Company
Baldwin Locomotive Works

Personen 
 Adam Baldwin, een Amerikaanse acteur
 James Baldwin, een Amerikaanse schrijver
 de Gebroeders Baldwin:
 Alec Baldwin, acteur
 Daniel Baldwin, acteur
 Stephen Baldwin, acteur
 William Baldwin, acteur
 Stanley Baldwin, Brits politicus

Zie ook 
 Baldwin Hills (doorverwijspagina)